Gerümpel
 ist altes, wertlos gewordenes Zeug, abgenutztes Gerät, Krimskrams,
 sind brennbare oder sperrige Gegenstände, die für den Besitzer dauernd entbehrlich oder für ihn nach der Verkehrsanschauung geringwertig sind (§ 3 Abs. 2 der Verordnung vom 4. Mai 1937, )

 Gerümpel ist der Name
 einer Weinlage bei der rheinland-pfälzischen Gemeinde Friedelsheim, siehe Friedelsheimer Gerümpel
 einer Weinlage bei der rheinland-pfälzischen Stadt Wachenheim an der Weinstraße, siehe Wachenheimer Gerümpel

Siehe auch: